Torkelstjärn kan syfta på:
Torkelstjärnen, Västergötland, sjö i Marks kommun, 
Torkelstjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn